A 2018-as kolumbiai elnökválasztást 2018. május 27-én illetve 2018. június 17-én tartották, két fordulóban. A győzelemhez a szavazatok 50%+1 szavazatát kell megszerezni. Ha az első fordulóban egyik jelölt sem szerzi meg az abszolút többséget, akkor második fordulót kell tartani és a két legtöbb szavazatot kapott jelöltnek kell indulnia. Az elnök mandátuma 4 évre szól és a 2015-ös törvénymódosítással nem választható újra, így az eddigi elnök Juan Manuel Santos nem indulhatott a posztért. Ez az első elnökválasztás a 2016-ban a FARC gerillaszervezettel kötött békemegállapodás óta, amivel lezárult a mintegy 50 évig tartó kolumbiai polgárháború. A választást a Demokratikus Központ tagja Iván Duque Márquez nyerte.

Választási törvény 

Kolumbia Alkotmányának értelmében azok számítanak választópolgárnak, akik betöltötték a 18. életévét és nem tagjai Kolumbia Haderejének (rendőrség, hadsereg, tengerészet és légierő). Emellett nem büntetett előéletűek és nem állnak bírósági eljárás alatt.

Az elnökválasztással egyidőben az alelnököt is megválasztják. Az alkotmány 191. cikkelyének értelmében az elnök és alelnök-jelöltnek is kolumbiai születésűnek és kolumbiai állampolgárnak kell lenni valamint 30 évnél idősebbnek kell lennie.

A választásokat két adminisztratív szerv bonyolítja le az országban: Kolumbiai Polgári Regisztrációs Iroda (Registraduría Nacional del Estado Civil) és a Kolumbiai Nemzeti Választási Tanács (Consejo Nacional Electoral), utóbbi szervezet a választás törvényességét ellenőrzi és felügyeli.

Elnökjelöltek

Iván Duque Márquez 

Iván Duque egy ügyvéd, aki a jobboldali Álvaro Uribe Kolumbia 2002-2010 közötti elnöke alapította Demokratikus Központ jelöltje. 2014 és 2018 között Bogota szenátora volt. Duque politikájában Álvaro Uribe örökösének tartja magát, aki megválasztása esetén folytatni akarja Uribe piacbarát,  neoliberális gazdaságpolitikáját. Gazdasági kérdésekben bányászati és mezőgazdasági reformot akar elnöksége véghez vinni.  Nem ért egyet a 2016-ban a FARC gerillaszervezettel kötött békemegállapodással, állítása szerint a békemegállapodás túl elnéző a szervezettel, amit ő nem bontatna fel megválasztása esetén, csak szükséges változtatásokat hajtana végre. Elnöksége fel akarja venni a harcot a drogkereskedelemmel. Élesen ellenzi Venezuela politikáját, az onnan érkező menekülthullámot szerinte "közösen kell más latin-amerikai országokkal megoldani, nem csak Kolumbiának" és elképzelhetőnek tartja, egy komolyabb humanitárius válság kialakulását.

Gustavo Petro 
Petro a baloldali Tisztességes Lista jelöltje. Közgazdász, 1991-1994 és 1998-2006 között a kolumbiai Képviselőház tagja, 2006-2010 között szenátor és 2012-2015 között Bogotá polgármestere. Fontosnak tartja, a korrupcióellenes és a klímaváltozás elleni harcot és a társadalmi egyenlőtlenség felszámolását. Támogatja a FARC-cal kötött megállapodást, de nem tartja megfelelőnek a megvalósítását.

Sergio Fajardo 

Fajardo a balközép, progresszív pártok jelöltje. 2004-2007 között Medellín polgármestere és 2012-2015 közötti Antioquia megye kormányzója volt. Kampányának középpontjában a foglalkoztatás állt: 1,5 millió új munkahely megteremtéséről beszélt illetve az oktatásra, kultúrára és tudományra szánt pénzek növeléséről. Venezuelát egy olyan országnak tartotta, amely "nem tud a gazdagsággal mit kezdeni, és Venezuela egy diktatúra".

Germán Vargas Lleras 

Vargas Lleras ügyvéd, 2003-2004 a Szenátus elnöke, 2010-2012 között belügyminiszter, 2012-2013 lakhatási ügyekért felelős miniszter, 2014-2017 között az ország alelnöke. A jobboldali-liberális pártok jelöltjeként vett részt a választáson. Kampányában az egészségügyi rendszer szabályozását, adócsökkentést és 1,2 millió új munkahely megteremtéséről beszélt.

Humberto de la Calle 

De la Calle a Kolumbiai Liberális Párt jelöltjeként indult a választáson. 71 éves korával, ő a legidősebb jelölt, 1991-1993 között belügyminiszter, 1994-1996 között az ország alelnöke, 2012-2016 között a FARC gerillaszervezettel folytatott béketárgyalások vezetője. Kampányában 500 ezer és 1 millió közötti új munkahely megteremését hangoztatta valamint a korrupcióellenes harcot, munkahelyi esélyegyenlőség megteremtését is megnevezte.

Közvéleménykutatás

Eredmények

Országos

Megyék

Első forduló

Második forduló

Fordítás

Jegyzetek

Források 

Kolumbia
2018-as választások